Mejlby kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Mejlby (Brorstrup Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Brorstrup Sogn, Rebild Kommune
 Mejlby (Farup Sogn) – en bebyggelse i Farup Sogn, Esbjerg Kommune
 Mejlby (Lintrup Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Lintrup Sogn, Vejen Kommune
 Mejlby (Randers Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Harridslev Sogn og Linde Sogn - Randers Kommune
 Mejlby (Rindum Sogn) – en bebyggelse i Rindum Sogn, Ringkøbing-Skjern Kommune
 Mejlby (Stadil Sogn) – en bebyggelse i Stadil Sogn, Ringkøbing-Skjern Kommune
 Mejlby (Stauning Sogn) – en bebyggelse i Stauning Sogn, Ringkøbing-Skjern Kommune
 Mejlby (Århus Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Mejlby Sogn, Aarhus Kommune